Ниже представлены описания инфрародовых таксонов и список видов грибов рода Млечник (). За основу взята система Хеслера и Смита 1979 года. Названия секций по Е. М. Булах (см. раздел Литература)

Секция Dapetes (Fr. ex J. Kickx f.) Burl. 
Млечный сок жёлтый, красный, оранжевый, винно-коричневый, сиреневый или синий, обычно не меняет цвета на воздухе. Мякоть становится тёмно-зелёной очень быстро или медленно, иногда лишь на следующий день. Шляпка и ножка молодых плодовых тел сухие или влажные. Споры у всех видов примерно одинаковы по размеру, цвету, формы и характеру поверхности.

Секция Plinthogali (Burl.)  
Синонимы:
 
 
Шляпка обычно сухая и бархатистая (иногда влажная у L. acris и L. subplinthogalus), черноватого, бурого, коричневатого или сероватого цвета, никогда не окрашена ярко. Мякоть на воздухе становится красной, сиреневой, коричной, винной или красно-коричневой (у некоторых видов желтеет). Млечный сок белый, реже прозрачный или коричневатый, на воздухе цвет не меняет или становится одного из вышеупомянутых цветов. Пластинки частые или редкие. Вкус пресный или горький, реже острый или жгучий. Плевроцистиды имеются почти у всех видов. Макроцистиды редко присутствуют. Хейлоцистиды многочисленны, например, у L. eburneus и L. subvernalis.

Секция Dulces R. Heim ex Singer 
Синонимы:
 
 
Плодовые тела крепкие. Шляпка сухая, бархатистая, реже матовая или волосистая, белого или ярко-жёлтого, оранжевого или красного цвета. Млечный сок обычно обильный, на воздухе цвет не меняет или становится жёлтым, коричневатым, розоватым, винно-коричным, реже зелёным или серым.

Секция Lactarius 
Синонимы:
 
 
 
Плодовые тела подпадают под одну из следующих характеристик:
 Кутикула шляпки сразу становится сиренево-красной при KOH;
 Шляпка жёлтого цвета, пластинки при повреждении становятся сиреневатыми, розоватыми или фиолетовыми;
 Край шляпки сначала волосистый;
 Кутикула шляпки — нередко довольно толстый иксокутис. Ножка жёсткая, 10—35 мм толщиной;
 Кутикула — иксокутис. Ножка ломкая или жёсткая. Млечный сок желтеет.

Секция Tristes Hesler & A.H. Sm. 
Шляпка чёрноватого, буроватого, сероватого или беловатого цвета. Кутикула шляпки нередко декстриноидная.

Секция Russulares (Fr.) Fr. 
Синонимы:
 
 
 
 
 
Плодовые тела крупные или мелкие, обычно более или менее ломкие. Шляпка с голым краем, слизистая, влажная или сухая, не бархатистая, иногда чешуйчатая, обычно гигрофанная. Ножка довольно ломкая, клейкая или сухая.

Не определена принадлежность 
Ниже представлены виды, по тем или иным причинам не включённые в вышеописанные подроды, однако являющиеся принятыми.

Литература

Ссылки 
 

Млечник